Příjmení Knapek nese více různých osobností:

 Edina Knapeková (* 1977) – maďarská sportovní šermířka
 Miroslav Knapek (* 1955) – český veslař
 Miroslava Topinková Knapková (* 1980) – česká veslařka–skifařka